Месей () — угорське прізвище.

 Кальман Месей (1941) — угорський футболіст (захисник) і футбольний тренер.
 Міклош Месей (1921 — 2001) — угорський письменник.

Угорські прізвища